Бриуэ́га () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Алькаррия. Занимает площадь 296 км². Население — 2835 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 33 км.

Покровителем города считается Святая дева де ля Пенья.

История 

В средние века в Бриуэге была построена крепость, от которой в настоящее время сохранились лишь развалины.

Во времена Фердинанда VI и Карла III там возникла обширная фабрика испанских сукон, но уже к началу XX века она практически бездействовала.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Brihuega
 Brihuega, Plaza del Coso
 Fotos de Brihuega
 Conmemoración del III Centenario de las batallas de Brihuega y Villaviciosa

Муниципалитеты Гвадалахары